El Divisadero (El Salvador), een plaats in het Salvadoraanse departement Morazán
 El Divisadero (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Catamarca
 El Divisadero (Chihuahua), een plaats in de Mexicaanse staat Chihuahua
 El Divisadero (krant), een Chileense krant